Бри́джит, также Бриджет ()
 Бриджит (решительный, волевой) — женское имя ирландского происхождения, например:
  — литературный и киноперсонаж.
  (1776—1798) — чистокровная верховая лошадь, победительница  (1779).
  — трагикомедия (Франция, Япония; 2002).
 Бриджет — персонаж франшизы Guilty Gear

См. также 
 Бригитта